Фе́ренцва́рош () — исторический район Будапешта. Расположен к югу от Бельвароша, исторического центра Пешта. С точки зрения административного деления города занимает 9 район Будапешта ().

Ференцварош имеет форму неправильной трапеции, расширяющейся к юго-востоку. Район ограничен с северо-запада Таможенным бульваром (Vámház körút), который является частью полукольца Малых бульваров (Kiskörút) и по которому проходит граница с Бельварошем; проспектом Юллёи (Üllői út) с северо-востока; проспектом Хатар (Határ út) с юго-востока и набережной Дуная с юго-запада.

История 
Район назван в честь императора Франца II, после его коронации 4 декабря 1792 года короной святого Иштвана (в переводе означает «город Франца»). Интенсивная застройка района началась в конце XVIII века. 

В начале XIX века район, расположенный на низком и плоском левом берегу Дуная, неоднократно страдал от наводнений. В конце XIX века в Ференцвароше было построено несколько индустриальных предприятий и Центральный рынок.

Жителями района в 1899 году был основан футбольный клуб «Ференцварош», являющийся в настоящее время самым популярным клубом Венгрии.

Население 
Численность населения Ференцвароша — 63 697 человек (2012). 93,1 % населения — венгры, на втором месте идут цыгане — 1,7 %. Преобладающая религия — католицизм (47,7 %, из которых 1,8 % греко-католики); протестанты составляют 16,1 % населения. 33,9 % жителей не религиозны или не дали ответа на вопрос о вероисповедании.

Достопримечательности и важные объекты 
Национальный театр.
 Центральный рынок.
 Дворец искусств.
 Музей прикладного искусства.
 Университет Корвина.
 Музей Уникума.
 Кальвинистская церковь на площади Кальвина.
 Приходская церковь св. Франциска Ассизского.
 Улица Радай (Ráday utca) — частично пешеходная улица со множеством кафе, ресторанов, галерей и развлекательных заведений.
 Гроупама Арена — домашний стадион клуба «Ференцварош».
 Железнодорожная станция Ференцварош — крупнейший железнодорожный грузовой узел города.

Примечания

Литература 
 К. Агеев, М. Сартакова. Будапешт. Вокруг света. М.:2012. ISBN 978-5-98652-445-0

Ссылки 
 Сайт района Ференцварош

Районы Будапешта